Юношеская сборная Англии по футболу — юношеская футбольная команда, представляющая Англию на чемпионатах Европы и мира. В списке юношеских сборных образовалась одной из первых.

Существуют юношеские и молодёжные сборные Англии разных возрастов:
 Сборная Англии по футболу (до 16 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 18 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 19 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 20 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 21 года)